Zapata este un nume propriu care se poate referi la

Denumiri geografice

Cuba 
 Peninsula Zapata, peninsulă din Cuba
 Ciénaga de Zapata, regiune cu smârcuri din Cuba

Statele Unite 
 Comitatul Zapata, comitat din statul , SUA
 Zapata, statul Texas, sediul comitatului omonim

Nume de familie  
 Cardinalul Antonio Zapata, locotenent general al orașului Napoli din Italia (între 1664 și 1668)
 Argiro Zapata (născut în 1971), ciclist columbian
 Cristián Eduardo Zapata Valencia, fotbalist din Columbia
 Emiliano Zapata, revoluționar mexican 
 Eufemio Zapata, revoluționar mexican, fratele lui Emiliano Zapata 
 Hilario Zapata, boxer din Panama
 Javier Zapata, ciclist columbian
 Francisco Javier Farinós Zapata, fotbalist spaniol
 Jose Antonio Zapata,  pictor din Valencia, Spania (1767 - 1837)
 Jose Antonio Zapata Cabral, jurnalist contemporan din Mexico
 Colonelul Jose Antonio de Zapata, ofițer mexican din secolul al 19-lea
 Marcos Zapata, pictor religios peruvian (circa 1710 - 1773)
 Mia Zapata, solistă vocală a trupei The Gits
 Pedro León Zapata, cartoonist din Venezuela
 Róbinson Zapata Montaño, jucător de fotbal columbian
 Victor Zapata, fotbalist din Argentina
 Laura Zapata, actriță mexicană de telenovele

Personaje de ficțiune 
 Marcos Zapata, un alter-ego al suer-eroului Relámpago

Filme 
 1952 Viva Zapata!, regia Elia Kazan, bazat pe viața lui Emiliano Zapata
 1970 Zapata (Emiliano Zapata), film mexican în regia lui Felipe Cazals
 Zapata: The Dream of a Hero, film despre Emiliano Zapata

Alte utilizări 
 Zapata Telephony Organization (fost BSD Telephony of Mexico), grup de free software conectat cu firma Voip
 Zapata Corporation, fondată de George H. W. Bush
 Operation Zapata, nume de cod pentru programul CIA de acoperire al invaziei Cubei din Golful Porcilor
 Zapata (restaurant), un restaurant de tip fast-food din Mexic absorbit în Taco Bell
 Zapata (mustață), un anumit gen de mustață numită după revoluționarul mexican Emiliano Zapata

Nume proprii